Le mot chagrin peut signifier :
 Chagrin, humeur triste ou sentiment mélancolique pouvant faire suite à une émotion douloureuse
 Chagrin, cuir grenu utilisé en reliure pour couvrir les livres
 La Peau de chagrin, roman d'Honoré de Balzac ; Peau de chagrin, expression, signifiant « qui va en diminuant », passée dans le langage courant et tirée du roman éponyme d'Honoré de Balzac

Toponymie 
 Chagrin est le nom d'une localité de la commune de Koumac (Nouvelle-Calédonie), siège d'une ancienne mine de chrome.

Homonymie
 La rivière Chagrin est un cours d'eau de l'Ohio qui se jette dans le lac Erié.